Frischknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Frischknecht (* 1964), Schweizer Politiker
 Fritz Frischknecht (1893–1983), Schweizer Maler
 Hans Frischknecht (1922–2003), Schweizer Leichtathlet und Waffenläufer
 Hans Eugen Frischknecht (* 1939), Schweizer Komponist
 Johann Konrad Frischknecht (1767–1842), Schweizer Weinhändler, Politiker und Landammann des Kantons Appenzell Ausserrhoden
 Johannes Frischknecht (1850–1911), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Jürg Frischknecht (1947–2016), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Oliver Frischknecht (* 1979), Schweizer Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller
 Paulo Frischknecht (* 1961), portugiesischer Schwimmer
 Peter Frischknecht (* 1946), Schweizer Radrennfahrer
 Thomas Frischknecht (* 1970), Schweizer Radsportler
 Walter Frischknecht (1927–2012), Schweizer Landschaftsarchitekt